Панфилов Игорь Давыдович (род. 24 октября 1948) — советский, российский общественный деятель. Профессор, доктор экономических наук, академик российской академии социальных наук. Председатель попечительного совета Национальной академии филателии Российской Федерации, председатель попечительного совета Фонда народных художественных промыслов Российской Федерации, заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Является также председателем правления редакционного совета журнала «Мир марок и монет», заместителем председателя правления редакционного совета журнала «Международная экономика», первый советский, российский член международной ассоциации издателей ASCAT. Почетный гражданин города Вьентьян (ЛНДР).

Биография. Карьера 
Родился в Москве.

В 1966 году закончил 613 имени Некрасова Н. А. среднюю школу в г. Москва, одновременно детскую музыкальную школу Бауманского района Москвы. Имеет среднее музыкальное образование. Трудовую деятельность начал с 14 лет. В шестидесятые годы выступал в различных вокально-инструментальных ансамблях города Москвы. Играл в футбол (ДЮСШ ЦСКА — тренер з.м.с. СССР Чистохвалов В. А.).

Закончил Московский экономико-статистический институт (вечернее отделение) в 1971 году. Одновременно работал в Бюро медицинской статистики Московского городского отдела здравоохранения (1966—1968), а затем в Министерстве Внешней Торговли СССР (В/О «Международная Книга»). Отвечал за организацию и проведение специальных ических программ по пропаганде достижений СССР в космосе совместно с Главным штабом ВВС СССР и Центром подготовки космонавтов.

В 1971—1972 годах — срочная служба в рядах Советской Армии (ГСВГ). Член КПСС с 1971 года. После службы в армии вновь на работе в В/О «Международная Книга». В 1974—1979 годах командирован в Судан в качестве ст. инженера Торгпредства СССР. Отвечал за широкий спектр работы всесоюзных внешнеторговых объединений таких как В/О «Международная Книга», «Совэкспортфильм», «Внешпосылторг», «Совфрахт», «Машприборинторг», «Техмашимпорт», а также за поставки суданских товаров в счет государственного долга. Обеспечил значительный рост товарооборота между СССР и ДРС. С 1977 года — исполняющий обязанности Торгпреда СССР в Судане. В 1979—1983 годах — зам. директора фирмы «Советская — иностранная филателия» — разработка и изготовление продукции защищенной полиграфической печати ГОЗНАКа для других стран. Организовал специальную международную филанумезматическую программу: «Олимпиада 1980 года» совместно с Центральным Банком СССР, Оргкомитетом комитетом Московских олимпийских игр, Министерством Связи СССР. Программа принесла государству сотни миллионов долларов дополнительного дохода. При участии академика Пиотровского Б. Б. (1908—1990) разработал и провел специальную филателистическую программу «Шедевры Эрмитажа» для США. Член художественного Совета Министерства Связи. Автор и куратор разработки почтовых, акцизных и консульских марок для 54 стран мира. Без отрыва от производства закончил Всесоюзную академию внешней торговли. В 1983—1988 годах командирован по линии МВТ СССР в качестве ст. эксперта (начальник отдела) Торгпредства СССР в ФРГ. Отвечал за экспорт товаров по линии В/О «Международная книга» и В/О «Судоимпорт» (ремонт судов). Организовал проведение советских выставок, в том числе самую представительную выставку «Русское и советское искусство. Традиции и современность» в ФРГ в 1985 году. Проводил десятки выставок советских художников, в том числе И. С. Глазунова, А. М. Шилова, Р. Романова, М. А. Бирштейна, М. Н. Табака, Т. Г. Назаренко и других. Обеспечил издание и распространение по коммерческим каналам произведений советских авторов, охрану авторских прав. Организовал совместно с фирмами «Дойче Граммофон», «Ариола» (Бертельсманн Мьюзик Групп) записи советских исполнителей в Германии в том числе С. Т. Рихтера, О. М. Кагана, Ю. А. Башмета, В. Т. Спивакова и других.

Являлся одним из организаторов памятных мероприятий, посвященных 1000-летию крещения Руси (1988) по плану РПЦ при участии выдающегося Митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (1926—2003). С 1988 года — заместитель генерального директора ордена дружбы народов акционерного общества «Международная Книга», курировал фирмы «Советское искусство», «МК-ЦБ», «Новые товары», а также экспортно-импортную работу предприятий ГОЗНАКа Министерства Финансов СССР, позднее России. Обеспечил разработку и поставку банкнотной продукции и документов в Болгарию, Чехословакию, Демократическую Республику Афганистан (позднее Исламская Республика), Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Социалистическую Республику Вьетнам и другие страны. Обеспечивая доставку правительственных грузов, И. Д. Панфилов совершил более 20 боевых вылетов во Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Афганистан и другие страны в составе экипажей самолётов КГБ СССР и МВД России. За работу в Афганистане награждён одним из высших афганских орденов — орденом «Красного знамени» лично президентом Наджибулой. Впоследствии он продолжал консультировать Центральный Банк Исламского Государстве Афганистан, за что получал неоднократные благодарности нового президента страны Раббани и героя афганского народа — министра обороны Ахмат Шаха Масуда. Организовал строительство и оснащение печатных и бумажных фабрик. Консультировал министерства и ведомства за рубежом. С 1994 года Президент Ассоциации группы фирм «МК». По линии искусства занимался организацией музыкальных фестивалей «Интершанс». Вёл общественную работу по линии ССОД и Комитета солидарности с народами Африки и Азии. Избрался членом правления обществ дружбы ряда стран, первым заместителем общества дружбы с Лаосской Народно-Демократической республикой. С 1998 по 2005 год работал в США, а затем в ФРГ руководителем корпораций. Возвратился в Россию в 2005 году и был избран Заместителем Председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», Председателем попечительного совета Национальной Академии Филателии России, Председателем попечительного совета Фонда народных художественных промыслов Российской Федерации и ряда других общественных фондов. Профессор кафедры ЮНЕСКО МГУ и института МИРБИС (Московская международная высшая школа бизнеса). Кандидатскую и докторскую диссертации защищал в Институте Социально-Политических исследований АН Российской Федерации. Внесён в российскую книгу рекордов «ЛЕВША» за организацию первой в мире официальной космической почты.

Является автором четырёх патентов и двух авторских свидетельств. Владеет немецким, английским и испанским языками.

Семья 
Потомок чудом сохранившегося рода переяслав-залесских Панфиловых. Наиболее известным представителем этого рода являлся протоиерей Панфилов Иван Иванович (1720—1794) — духовник императрицы Екатерины Второй, пользовавшийся её неограниченным доверием. Практически все члены семьи этой ветви Панфиловых погибли в революцию или были репрессированы в 1928—1929 годах.
 Прадед: Панфилов Яков Захарович — репрессирован, погиб.
 Дед-Панфилов Федор Яковлевич был арестован последним из семьи в 1928 году по ложному обвинению, забит до умопомрачения. Умер в 1929 году.
 Бабушка — Панфилова Ольга Федоровна, в девичестве Дегтярева (1896 года рождения). После ареста мужа лишена гражданских прав как член семьи врага народа, но сумела быстро покинуть Москву с четырьмя малолетними детьми, и исчезла из поля зрения московского НКВД. Ольга Федоровна — выходец из бедной рабочей семьи (г. Сима, Владимирской обл.). Она рано потеряла отца, которого забили до смерти казаки, разгонявшие демонстрацию в первую русскую революцию в 1905 году. Маленькую Ольгу, её братьев и сестер отдали на работу в различные зажиточные семьи. Девятилетняя девочка попала в богатую немецкую семью московского предпринимателя А. Д. Якобсона (в годы НЭП — директор ГУМа). В этой семье девочку воспитали, обучили профессии портного, а в 1916 году выдали замуж за Панфилова Ф. Я., от которого у неё родилось четверо детей. В 1931 году, после гибели мужа и очередной политической «оттепели», Ольга вернулась в Москву и устроилась работать на фабрику «Москвашвей». Здесь она повторно вышла замуж и сменила фамилию. Второй муж — Рубин Павел Степанович умер в 1941 году. Только в 1942 году, будучи уже матерью-героиней, двое детей которой сражались на фронте, Ольга вернула фамилию Панфилова. В 1950-е — 1960-е годы Ольга Федоровна была известной в Москве портнихой. Умерла в 1979 году и похоронена на Ваганьковском кладбище Москвы.
 Отчим: Васильевский Николай Аркадьевич (1903—1998), сын священника, в 1917 году бросил гимназию и сбежал из семьи, служил юнгой в Центробалте, в дальнейшем активный участник революции и гражданской войны — прототип юнги из фильма Б. Дзигана «Мы из Кронштадта». После революции окончил Промышленную Академию (учился вместе с Н. С. Хрущевым). Советский металлист и конструктор. Арестован в январе 1938 года за шпионаж, так как в 1935 году посещал заводы Германии. Оправдан по суду и восстановлен в правах во время политической «оттепели» 1939 года. В дальнейшем руководил строительством металлургических предприятий.
 Тётя: Попова (Панфилова) Муза Федоровна (1918—1969), жена прокурора. Трагически погибла в 1969 году. Похоронена на Ваганьковском кладбище Москвы. Её дети: Попова Ольга Максимовна, 1946 года рождения, пенсионерка. Попов Олег Максимович, 1948 года рождения, первый заместитель генерального директора НПО «Гелиймаш», Попов Федор Максимович, 1956 года рождения, известный российский кинопродюсер и режиссёр.
 Дядя: Панфилов Игорь Федорович (1922—2010), фронтовик с первого дня войны, полковник Советской Армии. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Дети: Светлана и Виталий.
 Тётя: Руднева (Панфилова) Галина Федоровна, 1928 года рождения, в прошлом портной-дизайнер, пенсионер. Дочери: Алла Анатольевна Алтынова (род. 1952) и её сын Сергей. Вторая дочь — Элеонора Анатольевна Алесина (род. 1952) и её сын Тарас.
 Дядя: Рубин Юрий Павлович родился в 1935 году, полковник Советской Армии. Дочь — Ирина Рубина (Фалеева). Внук-Егор. Внучка — Елена.
 Другие родственники: выходцы из Ярославской и Владимирской областей (пос. Фалалеево, пос. Рязанцево, г. Карабаново, г. Ковров) по фамилии — Дегтяревы, Комиссаровы, Молоковы, Широковы, Сорокоумовы.

Награды 
 Орден Труда I степени (Лаос) http://www.indochinamedals.com/lpdr/lp11_medal_of_labor.html
 Орден Дружбы (Лаос) http://www.indochinamedals.com/lpdr/lp13_medal_of_friendship.html
 Орден «Заслуги» (Лаос)
 
 
 Орден «Махмуд Тарзи» (Афганистан)
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
 Медаль «За миротворческую и благотворительную деятельность»
 
 Медаль «За заслуги перед космонавтикой»
 Медаль «25-летие Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина»
 Медаль «50-летие Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина»
 Юбилейная медаль «150 лет учреждения органов охраны памятников истории и культуры»
 Императорская медаль «Юбилей народного подвига. 1613—2013»
 Императорская медаль «В память 400-летия Дома Романовых»
 Медаль «50-летие РОСНАА»
Почетный гражданин:

12 апреля 2022 года за активную общественную деятельность и развитие культурных и дружественных связей проф. И. Д. Панфилову было присвоено звание почетного гражданина города Вьентьян (Лаос)

Избранные труды 
Является автором более 75 научных работ, в том числе книг и монографий:
 Панфилов И. Д. Международные связи современности. — М.: Экон, 1998.
 Панфилов И. Д. Глобальные проблемы мирохозяйственных связей и международного сотрудничества. — М.: Экон, 1999.
 Панфилов И. Д. Роль внешнеэкономических контрактов в экономическом сближении государств. — М.: Экон, 1999.
 Панфилов И. Д. Европейская экономическая интеграция: тенденции, проблемы, перспективы. — М.: Экон, 2000.
 Панфилов И. Д., Гарынов С. В., Стрыгин А. В. Мир марок России. — М.: МК, 2000.
 Панфилов И. Д. Мировая торговля и международные экономические отношения в XX столетии. — М.: Экон, 2001.
 Панфилов И. Д. Национально-демографическое и социально-экономическое развитие Германии в XVIII—XX столетии. — М.: Экон, 2001.
 Панфилов И. Д. Национально-демографическое и социально-экономическое развитие Франции в XVIII—XX веках. — М.: Экон, 2001.
 Панфилов И. Д. Этнические корни франко-германского демографического противостояния. — М.: Экон, 2001.
 Панфилов И. Д. Параллельные миры или современные технологии борьбы с подделками, фальсификациями, обманом покупателей и кражами из магазинов. — М.: Экон-информ, 2002.
 Панфилов И. Д. Экономическая история развития германо-французского противостояния от начала государственности до конца XIX века. — М.: Экон-информ, 2003.
 Панфилов И. Д. Европейская секвенция: парадоксы интеграции. — М.: Панорама, 2006.
 Панфилов И. Д., Стрыгин А. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие. — Коломна: Инлайт, 2011.

Примечания